Antense – abitanti di Antas (Brasile)
Antense – abitanti di Pedra do Anta
Antense – abitanti di São Sebastião do Anta